Lamb of God puede hacer referencia a:

 Lamb of God (grupo de música)
 Lamb of God, Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death), Marilyn Manson.